La competizione del decathlon di atletica leggera ai Giochi della XIV Olimpiade si è disputata i giorni 5 e 6 agosto 1948 allo Stadio di Wembley a Londra.

L'eccellenza mondiale

L'URSS è assente ai Giochi. In concomitanza con le gare di Londra, si svolge una gara di Decathlon in terra sovietica. Vince (7 agosto) Vladimir Volkov con 7.229 punti. Il 10 agosto il connazionale Heino Lipp fa ancora meglio: 7.584 punti.

Risultati 
L'americano Robert "Bob" Mathias fa una seconda giornata strepitosa (era terzo dopo il primo giorno) e vince l'oro. È ancora uno studente delle scuole superiori e non conosce a fondo il regolamento.
Per esempio, annulla il suo miglior risultato nel peso uscendo frontalmente dalla pedana...
Nell'alto, a quota 1,75 commette due errori e si salva solo dimenticando il suo stile e saltando "all'italiana".

100 metri piani

Salto in lungo

Lancio del peso

Salto in alto

400 metri

110 ostacoli

Lancio del disco

Salto con l'asta

Lancio del giavellotto

1500 metri

Classifica Finale

Robert "Bob" Mathias, 17 anni e 8 mesi, è il più giovane olimpionico dell'atletica maschile d'ogni epoca. Quello di Londra è appena il terzo Decathlon della sua carriera. Alla fine della stagione viene premiato come migliore atleta USA dell'anno negli sport non professionistici (James E. Sullivan Award).

Bibliografia

Collegamenti esterni 

Atletica leggera maschile ai Giochi della XIV Olimpiade
1948